Le qualificazioni del singolare  del Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998 prevedevano 24 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Martin Sinner (ultimo turno)
 Ivo Heuberger (ultimo turno)
 Alex Rădulescu (secondo turno)
 Petr Luxa (ultimo turno)

 Nenad Zimonjić (secondo turno)
 Olivier Delaître (ultimo turno)
 Régis Lavergne (secondo turno)
 Julien Boutter (Qualificato)

Qualificati 

 Julien Boutter
 Stéphane Huet

 Roger Federer
 Lionel Barthez

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Grand Prix de Tennis de Toulouse 1998
ATP Tour 1998